У́рбан () — немецкая фамилия.

 Известные носители 

 
 Урбан, Валерий Петрович (1918—2001) — советский и российский инфекционист и эпизоотолог.
 Урбан, Винценты (1911—1983) — католический епископ.
 Урбан, Генрих (1837—1901) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Урбан, Дьюла (род. 1938) — венгерский писатель, сценарист, режиссёр, актёр.
 Урбан, Ежи (фамилия при рождении Урбах, также известен как Ежи Кибиц; 1933—2022) — польский журналист, комментатор, писатель и политический деятель.
 Урбан, Игнац (1848—1931) — немецкий ботаник.
 Урбан, Йозеф (1899—1968) — чешский борец греко-римского стиля.
 Урбан, Карл (род. 1972) — новозеландский актёр.
 Урбан, Кит (род. 1967) — австралийский кантри-певец, композитор и гитарист.
 Урбан, Клаудиуш (род. 1968) — польский шахматист.
 Урбан, Кнут (род. 1941) — немецкий физик.
 Урбан, Кристиан (1778—1860) — немецкий музыкальный теоретик, дирижёр и композитор.
 Урбан, Лукаш (род. 1995) — словацкий гандболист.
 Урбан, Матей (1846—1931) — серболужицкий поэт и переводчик.
 Урбан, Мило (1904—1982) — словацкий писатель, переводчик, журналист.
 Урбан, Милош (род. 1967) — чешский писатель, переводчик и редактор.
 Урбан, Михал (род. 1986) — словацкий гандболист.
 Урбан (Зайцева), Ольга Владимировна (род. 1962) — советская теннисистка.
 Урбан, Павел (1924—2011) — деятель белорусской эмиграции, историк.
 Урбан, Томас (род. 1954) — немецкий журналист и писатель.
 Урбан, Ульрих (род. 1943) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Урбан, Фей (1945—2020) — канадская теннисистка.
 Урбан, Фридрих Юлиус (1838—1918) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Урбан, Чарльз (1867—1942) — американский киноактёр, сценарист, и режиссёр.
 Урбан, Ян (род. 1961) — польский футболист, футбольный тренер. См. также